Вертячки () — род небольших водных жуков одноимённого семейства,

Внешнее строение 
Чёрные жуки с выпуклым блестящим телом длиной от 3 до 8,5 мм. На элитрах имеются 11 рядов точек.

Распространение 
Представители рода встречаются в Палеарктике, Неарктике и Неатропике.

Экология 
Встречаются обычно в стоячих водоёмах и медленно текущих водотоках.

Классификация 
В состав рода включают следующие виды:
 Gyrinus aeneiceps Sturm, 1843
 Gyrinus aeneolus LeConte, 1868
 Gyrinus aequatorius Régimbart, 1883
 Gyrinus aeratus Stephens, 1835
 Gyrinus aerosus Ochs, 1967
 Gyrinus affinis Dejean, 1821
 Gyrinus ahlwarti Ochs, 1949
 Gyrinus amazonicus Ochs, 1958
 Gyrinus americanus Melsheimer, 1806
 Gyrinus analis Say, 1823
 Gyrinus aquiris LeConte, 1868
 Gyrinus aquisextanea Nel, 1989
 Gyrinus arctus Dejean, 1833
 Gyrinus argentinus Steinheil, 1869
 Gyrinus aubei LeConte, 1863
 Gyrinus austriacus Dejean, 1821
 Gyrinus baeri Régimbart, 1907
 Gyrinus bicolor Fabricius, 1787
 Gyrinus bifarius Fall, 1922
 Gyrinus bolivianus Ochs, 1954
 Gyrinus borealis Dejean, 1833
 Gyrinus borealis Melsheimer, 1806
 Gyrinus brinki Ali & Jasim, 1989
 Gyrinus caledonicus Régimbart, 1883
 Gyrinus caspius Ménétries, 1832
 Gyrinus ceylonicus Régimbart, 1883
 Gyrinus chalybaeus Perty, 1830
 Gyrinus chalybeus Sturm, 1843
 Gyrinus circumnans LeConte, 1850
 Gyrinus colasi Mouchamps, 1957
 Gyrinus colombicus Régimbart, 1883
 Gyrinus columbinus Dejean, 1833
 Gyrinus colymbus Erichson, 1837
 Gyrinus compressus Sturm, 1826
 Gyrinus confinis LeConte, 1868
 Gyrinus consobrinus LeConte, 1852
 Gyrinus continuus Régimbart, 1907
 Gyrinus convexiusculus Macleay, 1871
 Gyrinus costaricensis Ochs, 1935
 Gyrinus crassus Aubé, 1838
 Gyrinus curtus Motschulsky, 1866
 Gyrinus cylindricus Dahl, 1823
 Gyrinus dampfi Ochs, 1949
 Gyrinus deceptorius Ochs, 1949
 Gyrinus dejeani Brullé, 1832
 Gyrinus dentipennis Macleay, 1825
 Gyrinus dichrous LeConte, 1868
 Gyrinus dicrus Melsheimer, 1806
 Gyrinus dimorphus Régimbart, 1884
 Gyrinus distinctus Aubé, 1838
 Gyrinus duplicatus LeConte, 1850
 Gyrinus elevatus LeConte, 1868
 Gyrinus ellipticus Dejean, 1833
 Gyrinus elongatus Marsham, 1802
 Gyrinus emarginatus Dejean, 1821
 Gyrinus exstriatus Say, 1837
 Gyrinus feminalis Mouchamps, 1957
 Gyrinus finitimus Mouchamps, 1957
 Gyrinus fittkaui Ochs, 1963
 Gyrinus fraternus Couper, 1865
 Gyrinus galapagoensis Dyke, 1953
 Gyrinus gayi Solier, 1849
 Gyrinus gestroi Régimbart, 1883
 Gyrinus gibbulus Dejean, 1833
 Gyrinus gibbus Aubé, 1838
 Gyrinus grandis Sturm, 1817
 Gyrinus guianus Ochs, 1935
 Gyrinus gulosus Dahl, 1823
 Gyrinus haasi Ochs, 1933
 Gyrinus ignitus Régimbart, 1895
 Gyrinus impatiens Aubé, 1838
 Gyrinus impressicollis Kirby, 1837
 Gyrinus japonicus Sharp, 1873
 Gyrinus laevicollis Ochs, 1949
 Gyrinus laevigatus Dejean, 1821
 Gyrinus lateralis Dejean, 1833
 Gyrinus latilimbus Fall, 1922
 Gyrinus leathesii Curtis, 1839
 Gyrinus lecontei Fall, 1922
 Gyrinus libanus Aubé, 1838
 Gyrinus limbatus Say, 1823
 Gyrinus lineatus Dejean, 1821
 Gyrinus longimanus Melsheimer, 1806
 Gyrinus longiusculus LeConte, 1850
 Gyrinus longulus Ochs, 1967
 Gyrinus luctuosus Régimbart, 1883
 Gyrinus luederwaldti Zimmermann, 1923
 Gyrinus maculiventris LeConte, 1868
 Gyrinus madagascariensis Aubé, 1838
 Gyrinus marginatus Dejean, 1833
 Gyrinus marginellus Fall, 1922
 Вертячка дневная. (Gyrinus marinus) Gyllenhal, 1808
 Gyrinus merganser Gemminger & Harold, 1868
 Gyrinus mergus Say, 1837
 Gyrinus microtuberculatus Hatch, 1951
 Gyrinus minutus Fabricius, 1798
 Gyrinus mithrae Zaitzev, 1908
 Gyrinus modestus Dejean, 1833
 Gyrinus monrosi Mouchamps, 1957
 Gyrinus natalensis Régimbart, 1892
 Gyrinus natans Sturm, 1826
 Gyrinus natator (Linnaeus, 1758)
 Gyrinus neptunus Melsheimer, 1806
 Gyrinus nigellus Ochs, 1954
 Gyrinus niponensis Brinck, 1941
 Gyrinus nitidulus Dahl, 1823
 Gyrinus nitidus Dahl, 1823
 Gyrinus obliquus Walker, 1858
 Gyrinus oblongus Dejean, 1833
 Gyrinus obtusus Say, 1830
 Gyrinus oceanicus Régimbart, 1883
 Gyrinus olivaceus (Dejean, 1833)
 Gyrinus opacus Sahlberg, 1819
 Gyrinus opalinus Régimbart, 1883
 Gyrinus orientalis Régimbart, 1883
 Gyrinus ovatus Aubé, 1838
 Gyrinus ovatus Klug, 1829
 Gyrinus pachysomus Fall, 1922
 Gyrinus parcus Say, 1830
 Gyrinus parvulus Dejean, 1833
 Gyrinus patruelis LeConte, 1850
 Gyrinus paykulli Ochs, 1927
 Gyrinus pectoralis Villa & Villa, 1833
 Gyrinus pernitidus LeConte, 1868
 Gyrinus peruvianus Régimbart, 1907
 Gyrinus piceolus Blatchley, 1910
 Gyrinus picipes Dejean, 1833
 Gyrinus pleuralis Fall, 1922
 Gyrinus plicifer LeConte, 1852
 Gyrinus politus Sturm, 1826
 Gyrinus praemarinus Lomnicki, 1894
 Gyrinus praemorsus Sturm, 1826
 Gyrinus priscus Lesne, 1927
 Gyrinus propinquus Ochs, 1954
 Gyrinus pugionis Fall, 1922
 Gyrinus pulcher Sturm, 1826
 Gyrinus pullatus Zaitzev, 1908
 Gyrinus punctipennis Régimbart, 1907
 Gyrinus pygolampis Modeer, 1776
 Gyrinus racenisi Ochs, 1953
 Gyrinus regimbarti Peyerimhoff, 1931
 Gyrinus reitteri Ochs, 1942
 Gyrinus revolvens LeConte, 1850
 Gyrinus rockinghamensis LeConte, 1868
 Gyrinus rozei Ochs, 1953
 Gyrinus rugifer Régimbart, 1883
 Gyrinus rugosus Oygur & Wolfe, 1991
 Gyrinus ryukyuensis Satô, 1971
 Gyrinus sachalinensis Kamiya, 1936
 Gyrinus sayi Aubé, 1836
 Gyrinus schaumii White, 1847
 Gyrinus schneideri Ochs, 1956
 Gyrinus schoenfelderi Ochs, 1954
 Gyrinus schoutedeni Ochs, 1928
 Gyrinus sculpturatus Mjöberg, 1905
 Gyrinus sericeolimbatus Régimbart, 1883
 Gyrinus siolii Ochs, 1958
 Gyrinus smaragdinus Régimbart, 1891
 Gyrinus splendens Ochs, 1949
 Gyrinus splendidus Dejean, 1821
 Gyrinus stagnalis Dahl, 1823
 Gyrinus suaveolens Melsheimer, 1806
 Gyrinus subcostulatus Moroni, 1977
 Gyrinus subductus Ochs, 1967
 Gyrinus substriatus Sturm, 1826
 Gyrinus suffriani Scriba, 1855
 Gyrinus superciliaris Régimbart, 1892
 Gyrinus suspiciosus Ochs, 1930
 Gyrinus szechuanensis Ochs, 1929
 Gyrinus tauricus Dejean, 1833
 Gyrinus tenuistriatus Régimbart, 1883
 Gyrinus thurtarus Ali & Jasim, 1989
 Gyrinus toxopeusi Ochs, 1955
 Gyrinus tsingtaoriensis Cheo, 1934
 Gyrinus turbinator Sharp, 1882
 Gyrinus unidentatus Dejean, 1821
 Gyrinus urinator Illiger, 1807
 Gyrinus velox Dahl, 1823
 Gyrinus venezolensis Ochs, 1953
 Gyrinus ventralis Kirby, 1837
 Gyrinus vernalis Motschulsky, 1859
 Gyrinus vicinus Dejean, 1833
 Gyrinus vindilicus Lesne, 1927
 Gyrinus violaceus Régimbart, 1883
 Gyrinus vollmari Gistel, 1834
 Gyrinus wallisi Fall, 1922
 Gyrinus woodruffi Fall, 1922
 Gyrinus zimmermanni Franck, 1932

Примечания 

Плотоядные жуки